Iván Sánchez (aktor)
 Iván Sánchez-Rico Soto

Zobacz też